sekunda – jednostka czasu,
 sekunda geograficzna,
 sekunda kątowa,
 sekunda – nazwa drugiego stopnia skali muzycznej w systemie dur-moll,
 sekunda – interwał muzyczny,
 Sekunda – imię żeńskie.